Орегонский университет
 Университет штата Орегон в городе Корваллис
 Восточный универсетит Орегона в городе Ла Гранде

См. также 
 Институт Орегона